Bilbao Metrópoli-30 es una asociación creada para revitalizar 30 municipios vizcaínos alrededor de la ría del Nervión, aparte de Bilbao, en el País Vasco (España), aunque ahora su ámbito de actuación supera dicho número de municipios.

Sus socios son tanto instituciones públicas (ayuntamientos, Diputación Foral, Gobierno Vasco) como empresas (Iberdrola, Petronor), banca (BBVA, BBK), universidades (UPV/EHU, Deusto), medios de comunicación (El Correo Español, Deia), centros tecnológicos, consulados, museos, ONG, etc.

Ha liderado la transformación de Bilbao desde una ciudad industrial a una ciudad moderna de servicios y cultural.

Plan de revitalización
Con la intención de promover a la capital vizcaína como una ciudad líder en el país Vasco y con relevancia en su proyección internacional se lanzó el Plan de Revitalización en 1992, una alianza de las instituciones con las empresas y la iniciativa privada para el desarrollo de diferentes proyectos.

El 25 de noviembre de 1999 se presentó el proyecto Bilbao 2010. Reflexión Estratégica al que siguió en el 2001, el 4 de abril, la presentación del plan estratégico denominado Bilbao 2010. La Estrategia.

Asociación
La asociación Bilbao Metrópoli-30 surge para la Revitalización del Bilbao Metropolitano siendo una asociación de investigación y promoción que se constituye el 9 de mayo de 1991. Su finalidad es la de  realizar proyectos de planificación, estudio y promoción, dirigidos hacia la recuperación y revitalización del Bilbao Metropolitano, definido como una realidad social y económica sin unos límites geográficos precisos.

Para conseguir el objetivo propuesto realiza acciones en diferentes direcciones; la Asociación se ocupa de impulsar la realización y puesta en práctica del Plan Estratégico para la Revitalización del Bilbao Metropolitano, acomete la realización de cuantas acciones derivadas del Plan Estratégico son confiadas a su responsabilidad, y en particular, de todo lo que tenga por objeto la mejora de la imagen interna y externa del Bilbao Metropolitano, se encarga de la realización de proyectos de estudio e investigación dirigidos a profundizar en el conocimiento de la situación del Bilbao Metropolitano, así como de otras metrópolis que, por sus circunstancias, permitan obtener alguna enseñanza de utilidad y  promueve la cooperación del sector público y del sector privado para alcanzar soluciones conjuntas en problemas de mutuo interés que afecten al Bilbao Metropolitano. 

El 9 de junio de 1992 fue declarada Entidad de Utilidad Pública por el Gobierno Vasco.
  
No confundir con Bilbao Ría 2000 que es una sociedad anónima creada por las instituciones públicas para dirigir la recuperación y transformación de zonas degradadas del área metropolitana de Bilbao.

Enlaces externos
Web de Bilbao Metrópoli-30

Política del País Vasco
Urbanismo de Bilbao